een Latijnse naam voor Wales
een orchidee – zie Cambria (plant)
lettertype Cambria van Microsoft

Verschillende plaatsen in de VS:
 Cambria (Californië)
 Cambria (Illinois)
 Cambria (New York)
 Cambria (Wisconsin)